Последнее испытание
 Последнее испытание (мюзикл) — российский мюзикл, впервые презентованный в 1998 году.
 Последнее испытание (фильм) — российский фильм в жанре драмы.